Medaliści igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich – zestawienie zawodników, zawodniczek i drużyn, które przynajmniej raz stanęły na podium zawodów olimpijskich w skokach narciarskich.

Zawody w skokach narciarskich w ramach zimowych igrzysk olimpijskich są rozgrywane od 1924 roku. Do igrzysk w 1960 roku w Squaw Valley rozgrywano jeden konkurs indywidualny na skoczni dużej. W 1964 roku na zimowych igrzyskach olimpijskich w Innsbrucku po raz pierwszy rozegrano dwa konkursy indywidualne – na skoczni dużej i normalnej. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary do kalendarza włączono także konkurs drużynowy na dużej skoczni. W 2014 roku, na igrzyskach w Soczi, po raz pierwszy rozegrano konkurs olimpijski kobiet, a osiem lat później na igrzyskach w Pekinie także konkurs drużyn mieszanych, w którym udział wzięły czteroosobowe zespoły złożone z dwóch skoczkiń i dwóch skoczków.

W latach 1924–1952 złote medale olimpijskie w skokach narciarskich zdobywali tylko reprezentanci Norwegii. Pierwszym mistrzem olimpijskim został Jacob Tullin Thams. Podczas igrzysk w 1932 i 1936 roku pierwsze miejsce zajął Birger Ruud, tym samym stał się pierwszym skoczkiem, który zdobył tytuł mistrza olimpijskiego dwa razy z rzędu. Pierwszym mistrzem olimpijskim spoza Norwegii był Antti Hyvärinen, który zdobył złoty medal na igrzyskach w Cortina d’Ampezzo w 1956 roku.

Najwięcej medali olimpijskich zdobyli Norwegowie, w dorobku których jest 36 medali – 12 złotych, 10 srebrnych i 14 brązowych.

Trzykrotnie zdarzyło się, że całe podium danej konkurencji zajmowali reprezentanci tego samego kraju. Po raz pierwszy miało to miejsce w 1932 roku podczas igrzysk w Lake Placid, gdzie wszystkie medale w skokach narciarskich zdobyli reprezentanci Norwegii. Taka sama sytuacja miała miejsce 16 lat później w Sankt Moritz. Trzeci raz zdarzenie to miało miejsce w 1972 roku w Sapporo, jednak tym razem całe podium zostało zdominowane przez Japończyków.

Matti Nykänen jako pierwszy i dotąd jedyny skoczek w historii zdobył trzy złote medale olimpijskie w trakcie jednych igrzysk. Dokonał tego w 1988 roku w Calgary, gdzie zwyciężył zarówno w obu konkurencjach indywidualnych, jak i w zawodach drużynowych. Dwukrotne zwycięstwo w konkursach indywidualnych powtórzył Simon Ammann, który zdobył dwa złote medale w konkurencjach indywidualnych rozgrywanych w ramach zimowych igrzysk w Salt Lake City oraz w Vancouver i tym samym stał się pierwszym skoczkiem narciarskim w historii, który zdobył cztery złote medale olimpijskie w konkurencjach indywidualnych. Dwa indywidualne tytuły mistrza olimpijskiego w trakcie jednych igrzysk zdobył także Kamil Stoch, który wygrał oba konkursy w 2014 roku.

W drużynowych konkursach olimpijskich po trzy złote medale zdobyli reprezentanci Niemiec i Austrii, dwa złote medale – Finlandii, a po jednym tytule wywalczyli skoczkowie japońscy i norwescy. Najwięcej medali w sumie w zawodach drużynowych zdobyli Niemcy i Austriacy, którzy siedmiokrotnie stanęli na olimpijskim podium. W konkursie drużyn mieszanych złoty medal zdobyli reprezentanci Słowenii.

Medaliści chronologicznie

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej 
Konkursy igrzysk olimpijskich na obiektach dużych rozgrywane są od 1924 roku. Poniższa tabela prezentuje medalistów olimpijskich z lat 1924–2022 na skoczni dużej. Niektóre skocznie według aktualnej klasyfikacji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej uznawane byłyby za skocznie normalne lub średnie, jednak w tabeli uwzględniono typ skoczni aktualny w chwili rozgrywania poszczególnych igrzysk olimpijskich.

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej 
Poniżej znajduje się lista medalistów olimpijskich z lat 1964–2022 na skoczni normalnej. Niektóre spośród skoczni według obecnej klasyfikacji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej zaliczane byłyby jako skocznie średnie, jednak w tabeli uwzględniono typ skoczni aktualny w chwili rozgrywania poszczególnych igrzysk olimpijskich.

Konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej 
Olimpijskie konkursy drużynowe w skokach narciarskich rozgrywane są od 1988 roku. Poniższa tabela przedstawia ekipy, które zdobyły medale olimpijskie w latach 1988–2022 wraz z pełnymi składami zawodników. Wszystkie skocznie, na których rozegrano zawody drużynowe, są obiektami dużymi.

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej 
Konkurs skoków narciarskich kobiet zadebiutował na igrzyskach olimpijskich w 2014 roku. Organizatorzy poprzednich zimowych igrzysk także starali się, aby zawody kobiece zostały włączone do kalendarza olimpijskiego, jednak przeciwne stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego to uniemożliwiło. W poniższej tabeli znajdują się medalistki konkursów w latach 2014–2022.

Konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej 
Od igrzysk w Pekinie w 2022 roku rozgrywana jest rywalizacja olimpijska drużyn mieszanych na skoczni normalnej. W zawodach biorą udział czteroosobowe zespoły, w skład których wchodzą po dwie skoczkinie i dwóch skoczków z danej reprezentacji. Poniżej przedstawiono medalistów konkursu w 2022 roku.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w skokach narciarskich. Uwzględnione zostały zarówno starty indywidualne, jak i drużynowe. W przypadku, gdy któryś z zawodników reprezentował więcej niż jeden kraj, zostały wymienione wszystkie państwa, w barwach których startował.

Klasyfikacja medalistów w konkursach indywidualnych 
Poniższa tabela przedstawia zawodników, którzy zdobyli dwa lub więcej medali igrzysk olimpijskich w konkursach indywidualnych, w tym przynajmniej jeden złoty. Uwzględnione zostały tylko medale zdobyte w konkursach indywidualnych. W przypadku, gdy któryś z zawodników startował w barwach więcej niż jednego państwa, wymienione zostały wszystkie kraje, które reprezentował.

Klasyfikacja zawodniczek 
 

W poniższej tabeli zaprezentowano klasyfikację medalistek olimpijskich konkursów kobiet w skokach narciarskich.

Klasyfikacja państw 
W poniższej tabeli przedstawione zostały państwa, które zdobyły przynajmniej jeden medal igrzysk olimpijskich w konkursach indywidualnych (mężczyzn i kobiet) bądź drużynowych w skokach narciarskich.

Klasyfikacja reprezentacji w konkursach drużynowych 
W poniższej tabeli zostały zawarte reprezentacje w skokach narciarskich, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w konkurencjach drużynowych.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w skokach narciarskich podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach w skokach narciarskich.

Zastosowano następujące skróty:
 duża ind. – konkurs indywidualny na dużej skoczni,
 norm. ind. – konkurs indywidualny na normalnej skoczni,
 duża druż. – konkurs drużynowy na dużej skoczni,
 mikst – konkurs drużyn mieszanych na normalnej skoczni.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Medaliści igrzysk olimpijskich w skokach narciarskich
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich według dyscypliny sportu